Чекови е голям патриотичен български род от Екши Су, Егейска Македония. Членове на фамилията са видни български общественици, духовници, просветни дейци и революционери от Македония. Известни представители на рода са революционерът Кузман Чеков, свещеникът Методий Чеков, учителят Иван Чеков и брат му Илия, революционерът Михаил Чеков, писателят Божидар Чеков и други.

Кирил Христов Совичанов пише за тях:

Бележки